Il NK Kustošija Zagreb è una squadra di calcio croata con sede nell'omonimo quartiere a Zagabria. È stata fondata nel 1929. Nella stagione 2017-18 disputa la Seconda divisione croata. Ha anche una scuola calcio.

Storia

Il club è stato fondato il 15 luglio 1929 a Zagabria col nome Športski klub Metalac come polisportiva (vi erano anche scacchi e nuoto). Fra i fondatori e primo presidente fu Ivo Korošec. La prima partita del Metalac è stata disputata il 14 settembre 1930 al campo Tipografije contro lEsperanta (1-2 il risultato). Il campo di casa a quei tempi era quello del Grafičara (altra squadra di Zagabria). Il 9 maggio 1945 ha preso il nome Fizkulturno društvo Metalac; il 7 agosto 1953 Sportsko društvo Metalac; nel 1964 si fonde con il Kustošija (precedentemente Sloboda'') ed ottiene il campo sportivo di via Sokolskoj; il 18 marzo 1969 cambia il nome in Radničko sportsko društvo Metalac e dal 1993 porta il nome attuale. Il presidente onorario era Josip Broz Tito.

Il massimo piazzamento è stato il 3º posto nella Druga Liga 1954-1955, mentre in coppa ha raggiunto i quarti i finale nel 1948 e nel 1951. Fino alla stagione 1972-73 ha giocato in seconda e terza divisione jugoslava, dopodiché ha disputato solo leghe regionali.

Nel 2015-16 ha vinto la MŽNL Središte''' (il girone della Croazia centrale in quarta divisione) e nella stagione successiva si è piazzato secondo nel girone orientale di terza divisione guadagnandosi la promozione in seconda.

Cronistoria

Campionato

Coppa

Giocatori ed allenatori di rilievo

Ivica Belošević
Slavko Arneri (giocatore, 1951 - 1954)
Otto Barić (giocatore, 1955 - 1957)
Mirko Bazić (giocatore, 1958 - 1962)
Branko Belin
Tomislav Crnković (giocatore, 1947 - 1949)
Bogdan Cuvaj (allenatore, 1952. - 1955)
Drago Hmelina (giocatore, fino al 1950)
Ivan Jazbinšek (giocatore, 1945 - 1947)
Domagoj Kapetanović (giocatore, 1955 - 1959)
Branko Knez
Ivan Medle (giocatore, 1954)
Đuro Pintarić
Krešo Pukšec (giocatore, 1954 - 1956)
Zvonko Strnad (giocatore, 1945 - 1946)
Ivan Šibl (giocatore, 1937 - 1940)

Palmarès

Altri piazzamenti

Terzo posto: 1954-1955

Secondo posto: 2016-2017 (girone Ovest)

Note

Voci correlate
Zagabria
Kustošija

Collegamenti esterni